El Condado de Walker es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Walker (Alabama)
 Condado de Walker (Georgia)
 Condado de Walker (Texas)